El término Estado judío puede referirse a:

 El moderno Estado de Israel fundado en 1948 y que es probablemente la acepción más común.
 El Oblast Autónomo Judío, un sujeto federal de la Federación Rusa fundado en 1934.
 El Estado Judío, libro escrito por el padre del sionismo Theodor Herzl.
 El Estado de Judea, una propuesta de Estado halájico en Cisjordania presentada por ciertos grupos de colonos judíos.

Históricos

 El bíblico Reino de Israel, que a su vez se dividió en el Reino de Judá en el sur y el Reino de Israel en el norte, del cual descienden los samaritanos.
 El oasis de Jáibar, un enclave judío de la Arabia preislámica conquistado por Mahoma en el 629 d. C.
 El reino de Himyar (110 a. C. a 525 d. C.), un reino de Arabia preislámica cuya población originalmente pagana se convirtió al judaísmo en el 390. 
 Adiabene, un reino asirio cuya reina Helena de Adiabene se convirtió al judaísmo del paganismo asirio en el .
 El reino de los judíos Asmoneos (37 a. C. - 44 d. C.) en Palestina.
 El Imperio jázaro (618-1048), un vasto imperio túrquico cuyos reyes se convirtieron al judaísmo del chamanismo tengrista y que fue el último estado judío independiente que existió hasta la fundación de Israel en 1948.

Propuestos
 Véase Propuestas para un Estado judío